Mondial Moto – azienda italiana costruttrice di motociclette.
Lingua mondial – lingua ausiliaria internazionale creata dal dottor Helge Heimer.